

Toponyme 
Mougon, ancienne commune française des Deux-Sèvres
Mougon, ancienne commune française de l'Indre-et-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France